Derwent – rzeka w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Derwent – rzeka w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Derwent – rzeka w Anglii, w hrabstwach Northumberland i Durham
 Derwent – rzeka w Anglii, w hrabstwach North Yorkshire i East Riding of Yorkshire
 Derwent – rzeka w Australii, w Tasmanii
 Derwent – była wieś w Anglii, w hrabstwie Derbyshire